Voici la liste des planètes mineures numérotées de 277001 à 278000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 277001 à 278000

277001-277100

277101-277200

277201-277300

277301-277400

277401-277500

277501-277600

277601-277700

277701-277800

277801-277900

277901-278000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000